Шахта (штольня) «Запрудная» — угледобывающее предприятие Кизеловского угольного бассейна. Находится в Докаменном Угре (Кизел) около реки Кизел.

История 
Впервые каменный уголь был обнаружен в 1783 году при постройке плотины для Кизеловского чугунолитейного завода на реке Полуденный Кизел. В 1786 году крепостным рудознатцем Моисеем Юговым были обнаружены новые месторождения угля. В 1797 году открыли первую шахту КУБа «Запрудная» и это дало началу промышленной разработки угля в России. Шахта всё время работала до 1825 когда её закрыли в связи с отработкой запасов. Около бывшей шахты стоит памятник «200-летие КУБа».

Кизеловский угольный бассейн